Acutogordius är ett släkte av tagelmaskar. Acutogordius ingår i familjen Gordiidae, ordningen Gordioidea, fylumet tagelmaskar och riket djur.

Kladogram 
Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar

Tagelmaskar
Acutogordius